En Pologne, Łęka peut faire référence à :

 Łęka est un village de la voïvodie de Grande-Pologne,
 Łęka est un village de la gmina Łęczyca de la voïvodie de Łódź,
 Łęka est un village de la gmina Piątek de la voïvodie de Łódź,
 Łęka est un village de la voïvodie de Lublin,
 Łęka est un village de la voïvodie de Mazovie,
 Łęka est un village de la voïvodie de Petite-Pologne,
 Łęka est un village de la voïvodie de Sainte-Croix.